Луїза Ханун араб. لويزة حنون‎ (народилася 7 квітня 1954) — очільниця Робочої партії Алжиру партії (Алжир).
 Бейт Ханун — місто в секторі Газа.